Rueland Frueauf (młodszy)
 Rueland Frueauf (starszy)